Pocahontas Fuel Company Store bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Pocahontas Fuel Company Store (Maybeury, West Virginia), ID-Nr. 92000324
 Pocahontas Fuel Company Store (Switchback, West Virginia), ID-Nr. 92000330